Urania steht für:

Gestalten der Mythologie:
 Urania, die Muse der Sternenkunde in der griechischen Mythologie
 Aphrodite Urania, Göttin der griechischen Mythologie
 Urania (Beiname), ein Epitheton mehrerer olympischer Göttinnen (Hera, Artemis, Hekate, Nemesis, Hebe)
 Urania (Nymphe), Gespielin der Persephone 
 Urania (Tochter des Okeanos) und Tochter der Thetis, eine Nymphe

Institutionen, Organisationen:
 Urania – Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse, eine der Volksbildung dienende Massenorganisation in der DDR
 Urania (Berlin), ein Zentrum für den Dialog von Wissenschaft und Öffentlichkeit
 Urania-Medaille, für besondere Leistungen in der wissenschaftlichen Volksbildung von der Urania (Berlin) verliehene Auszeichnung 
 Urania (Wien), ein Volksbildungshaus mit Sternwarte in Wien
 Wiener Urania-Puppentheater, ein Marionettentheater
 Urania Steiermark, Vereinsvolkshochschule mit engem Kontakt zu den steirischen Universitäten und Museen in Graz
 Urania-Sternwarte Zürich, eine Volkssternwarte in Zürich
 Urania-Theater, unabhängiges Theater in Köln-Ehrenfeld 
 Volkssternwarte Urania Jena
 Magdeburger Urania
 Urania Genève, Genfer Basketballverein
 Urania Genève Sport, ein polysportiver Schweizer Verein aus Genf
 SC Urania Hamburg, ein Sportverein aus Hamburg

Publikationen:
 Urania (Almanach), eine Reihe literarischer Jahrbücher
 Urania (Buch), das bekannteste Werk des Dichters August Tiedge
 Urania (Buchreihe), populärwissenschaftliche Reihen
 Urania Monatshefte für Naturerkenntnis und Gesellschaftslehre, eine linke populärwissenschaftliche Zeitschrift in der Weimarer Republik, der Zeitschriftentitel wird in der DDR wieder aufgegriffen. Die Zeitschrift erschien im Urania Verlag
 Urania: Musik-Zeitschrift für Orgelbau, Orgel- und Harmoniumspiel, eine organologische Zeitschrift, gegründet 1843.
 Urania (SF) - I romanzi di Urania, italienische Science-Fiction-Reihe.
 Urania Universum, DDR-Anthologie, eine Buchreihe von populärwissenschaftlichen Jahrbüchern  des Urania Verlages Leipzig/Jena.
 Urania (Zeitschrift)

Verlage:
 Urania Verlag, ein deutscher im Jahr 1924 in Jena gegründeter Buchverlag mit heutigem Sitz in Freiburg im Breisgau.
 Urania Verlag, esoterischer Verlag mit Sitz in Sauerlach und danach in Neuhausen am Rheinfall (Schweiz), siehe Königsfurt-Urania Verlag

Weiteres:
 (30) Urania, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Urania (Agon), ein Wettkampf im antiken Sparta
 Urania (Fernsehsendung), publizistisches Fernsehmagazin des Fernsehens der DDR
 Urania (Gattung), Schmetterlingsgattung
 Urania (Segelschiff), ein Segelschulschiff der niederländischen Marine
 Urania (Schiff), ozeanografisches Forschungsschiff Italiens
 Urania-Weltzeituhr

Siehe auch:
 Uranius
 Uranus